Pont de Lattre-de-Tassigny peut désigner :

 Le pont de Lattre-de-Tassigny à Vienne
 Le pont de Lattre-de-Tassigny à Lyon